Portz ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Edgar Portz (* 1943), deutscher Politiker (FDP) und Staatssekretär
 Hans Portz (1863–1925), deutscher Schauspieler
 Marlene Schmitz-Portz (* 1938), deutsche Leichtathletin
 Rolf Portz (* 1940), deutscher General der Luftwaffe
 Willi Portz (* 1951), deutscher Politiker (SPD)

Portz ist der Name folgender Orte:

 Portz (Merzkirchen), Ortsteil von Merzkirchen, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Portz (Rumänien), Ort in der Gemeinde Marca, Kreis Sălaj